Mužská dvouhra Barcelona Open Banco Sabadell 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do singlové soutěže barcelonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Rakušan Dominic Thiem, který do turnaje nezasáhl pro nedostatečnou přípravu. Rozhodl se tak věnovat tréninku.
 
Vítězem se stal nejvýše nasazený 34letý Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal řeckou turnajovou dvojku Stefanose Tsitsipase po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–4, 6–7 a 7–5. V rozhodující sadě odvrátil Řekovi mečbol. Aktivní poměr vzájemných utkání navýšil na 7–2. Jednalo se o reprízu barcelonského finále z roku 2018. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a dvacátý druhý v kategorii ATP Tour 500. Navýšil i absolutní rekord v počtu 61 trofejí vyhraných na antuce a stal se prvním 12násobným šampionem Barcelona Open. V historii turnaje to bylo teprve třetí finále, po letech 1973 a 2008, v němž se utkali hráči z první světové pětky. Jako šampion Nadal poprvé ztratil více než jeden set. Časem utkání 3 hodiny a 38 minut se duel stal nejdelším finále na túře ATP od začátku počítání statistik v roce 1991, v zápasech na dvě vítězné sady. Dvacetidvouletý Tsitsipas nastoupil do boje o titul s bilancí 9–0 na antuce v probíhající sezóně, když ovládl předcházející Monte-Carlo Masters. Po skončení vévodil s Rubljevem statistice nejvyššího počtu vyhraných zápasů v roce 2021, když oba získali 26 vítězství.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP Tour 2021